Kevin Richardson (1971-), musicien américain ;
 Kevin Richardson (1971-), zoologiste sud-africain ;
 Kevin Richardson (1962-), footballeur anglais ;
 Kevin Michael Richardson (1964-), acteur américain.